Die 117. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  117. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  117. Jäger-Division (Wehrmacht)
  117. Division (Volksrepublik China)
  117. Division (Japanisches Kaiserreich)
  117. Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern